Концы — деревня в Руднянском районе Смоленской области России. Входит в состав Смолиговского сельского поселения. Население — 94 жителя (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 10 км к юго-востоку от Рудни, в 4 км южнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Ольшанка. В 2 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Плоская на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в октябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Руднянского района (Смоленская область)